Liolepta är ett släkte av skalbaggar. Liolepta ingår i familjen vivlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Vivlar
Liolepta